Морсби () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Морсби, Джон (1830—1922) — британский контр-адмирал, исследователь Океании.
 Морсби, Фэрфакс (1786—1877) — британский адмирал флота

Топоним 
 Морсби (остров) — остров в Канаде, в архипелаге Острова Королевы Шарлотты. Назван в честь Фэрфакса Морсби.

См. также 
 Порт-Морсби — столица Папуа—Новой Гвинеи, названа в честь Джона Морсби.